Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicolás Pereira e Mario Tabares che hanno battuto in finale William Kyriakos e Fernando Meligeni 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Roberto Saad (quarti di finale)
 Nicolás Pereira /  Mario Tabares (Campioni)

 Alexandre Hocevar /  César Kist (semifinali)
 Ricardo Camargo /  José Daher (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1992